Влади́мир Фёдоров:
 Фёдоров, Владимир (1901—1979) — французский музыковед и библиограф, президент Международного музыковедческого общества.
 Фёдоров, Владимир Александрович (1926—2006) — советский и российский историк.
 Фёдоров, Владимир Александрович (род. 1946) — начальник Главного управления ГИБДД (ГАИ) МВД России.
 
 
 Фёдоров, Владимир Андреевич (род. 1956) — педагог, дирижёр, аранжировщик, звукорежиссёр и саунд-продюсер.
 
 
 Фёдоров, Владимир Ефимович (род. 1937) — учёный-химик, заслуженный деятель науки РФ.
 
 Фёдоров, Владимир Константинович (род. 1989) — российский режиссёр, художник-мультипликатор и сценарист.
 Фёдоров, Владимир Матвеевич (1920—2007) — народный артист России.
 Фёдоров, Владимир Николаевич (род. 1951) — российский поэт, прозаик, драматург.
 Фёдоров, Владимир Павлович (1915—1943) — советский лётчик-испытатель.
 Фёдоров, Владимир Семёнович (1893—1983) — советский математик.
 Фёдоров, Владимир Фёдорович (настоящая фамилия — Ли; 1930—2010) — советский и российский востоковед.